Leon Römer (Amsterdam, 29 november 1986) is een Nederlandse kunstenaar, illustrator, schrijver van kinderboeken en televisiepresentator.

Levensloop 
Leon Römer komt voort uit de artiestenfamilie Römer: in 1986 geboren als zoon van televisieproducent Bart Römer is hij tevens kleinzoon van acteur Piet Römer. 

Leon Römer studeerde af in illustratie aan de AKV St.Joost (2010). Hij was datzelfde jaar betrokken bij het opzetten van de Live Paint beweging in Nederland als de eerste Live Painter van eventbureau GEK. Römer is sindsdien minder actief, maar nog steeds betrokken via LivePaint en FeestopDoek.

Op november 2011 verscheen zijn eerste kinderboek getiteld Max en Mic in Letterland. Deze titel kreeg in 2013 een vervolg: Max en Mic in Cijferspace.

Römer presenteerde voor AvroTros het mini-kinderprogramma De StripShow (2021). In deze serie leert de kijker zelf te striptekenen.

Oeuvre

Televisie 
 2021: De Stripshow

Boeken 
 2012: Max & Mic in Letterland (The House of Books)
 2013: Max & Mic in Cijferspace (The House of Books)
 2017: Breinsteins missie (Droomvallei Uitgeverij), tekst door Ineke Fritz
 2020: De Dromendief (Kluitman), met tekst van Bart Römer en illustraties van Leon Römer.
 2020: Timur (Billy Bones), tekst door Gaby Rasters.
 2022: Schattig tekenen doe je zo! (Volt / Singel Uitgeverijen)
 2022: Een heel bijzondere jongen (Horizon / Overamstel Uitgevers), met tekst van Wim Vanlessen en illustraties van Leon Römer.

Prijzen

Nederland 
 2010: GVB publieksprijs, voor Römers kunstwerk Wereld in de wereld, een tramontwerp waarmee begin 2011 door Amsterdam is gereden.

Nominaties 
 2021: Finalist Hotze de Roosprijs met Timur, een kinderboek geschreven door Gaby Rasters en geïllustreerd door Römer.

Externe links 
 
 , Talent: Leon Römer (25), Elsevier (31 december 2011), p.120
 
 , Roep malafide advertentieverkopers een halt toe, De zaak (november 2010), p. 30-31, over de ervaring van Römer met malafide advertentieverkopers

Nederlands kinderboekenschrijver
Nederlands illustrator
Nederlands televisiepresentator